

Arts

Cinéma 
Point mort est un court métrage de Dominique Guillo.

Économie et finance 
Le point mort désigne le seuil de rentabilité d'une activité.

Mécanique 
 Le point mort est la position de la boîte de vitesses où le moteur est découplé de la transmission secondaire ;
 Les points morts haut et bas sont les deux points extrêmes de la course d'un mobile, tel le piston d'un moteur lors de l'inversion de son sens de déplacement.

Vie courante 
Le point mort d'une situation en cours est une période où celle-ci semble avancer au ralenti ou ne pas évoluer vers une issue quelconque.

Indicateur financier
Dispositif mécanique